

Паєніер — місто, штат Айова
 Паєніер — селище, штат Луїзіана
 Паєніер — селище, штат Огайо
 Паєніер — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Паєніер — переписна місцевість, штат Флорида
 Паєніер — гори в Скелястих горах (США/Канада)

Див. також 
 Піонер
 Pioneer